BSG – białoruska partia polityczna powstała w 1903 roku
 BSG DWM Posen, Betriebssportgemeinschaft der Deutschen Waffen- und Munitionsfabriken Posen – klub sportowy, założony w 1940 roku w Poznaniu
 BSG, Battlestar Galactica – serial science-fiction
 Port lotniczy Bata – port lotniczy w Bacie w Gwinei Równikowej (IATA: BSG; ICAO: FGBT)